Allophaea är ett släkte av trollsländor. Allophaea ingår i familjen Euphaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trollsländor
Allophaea